Tana může znamenat:

Geografie
 Tana (obec v Norsku) – obec v Norsku
 Tana (fjord) – fjord v Norsku
 Tana (řeka v Norsku) – řeka v Norsku a ve Finsku
 Tana (řeka v Keni) – řeka v Keni
 Tana (řeka v Gruzii) – řeka v Gruzii
 Tana (jezero) – jezero v Etiopii

 Tana je také staré jméno města Azov

Biologie
 tany – řád Scandentia, malí savci z jihovýchodní Asie
 tana – české označení několika rodů:
 Anathana
 Dendrogale
 Ptilocercus
 Tupaia
 Urogale

další významy
 Tana (planetka) – planetka hlavního pásu s označením (1641) Tana, objevená 25. července 1935 jihoafrickým astronomem Cyrilem V. Jacksonem

Rozcestníky - místopisné jméno